Wilhelm Pleuss oder Wilhelm Pleuß ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Pleuß (Klempner) (auch Wilhelm Pleuss), österreichischer vom Katholizismus zum Protestantismus übergetretener Christ 
 Wilhelm Pleuss (Jurist, 1830) (1830–1905), deutscher Jurist und Richter 
 Wilhelm Pleuss (Jurist, II), deutscher Jurist und Richter